Телис-Пирис или Сан-Мануэл — река в Южной Америке.

Находится в северо-западной части Бразилии. Длина реки составляет около 1370 км. Течёт с запада на восток. Имеет ряд крупных притоков. Сливается с Журуэной, образуя Тапажос — один из крупнейших притоков Амазонки.

Имеет правый приток — Риу-Кристалину.

Ссылки 
 

Бассейн Тапажоса
Реки Мату-Гросу
Реки Пары